Kim Goodman (Født i Istanbul, tyrkiet) er en kvinde, der kan poppe sine øjne ud af  øjenhulerne med 12 millimeter. Hun er indehaver af en GWR for længste øjenpop. Hun opdagede sin evne en dag hun blev ramt i hovedet under en ishockeykamp, hvor hendes øjne smuttede meget længere ud end sædvanligt. Siden dengang kan hun poppe dem ud på kommando, når hun gaber. Hun bor i dag i Chicago.

Links 
Billede hvor hun popper øjnene

Verdensrekordindehavere
Personer fra Tyrkiet